Un Friazine ou Friag ( ; déformation du mot «Francs», au pluriel Friagi, Friagove) désigne, en langue russe ancienne, un immigrant provenant d'un pays du Sud de l'Europe dont la langue est romane. Le plus souvent ce sont des architectes italiens. Les russes appellent à l'époque Niemtsé (lit. «Allemands») les autres immigrants originaires d'Europe ou encore Gretchiné (Grecs) .

Le terme Friazine s'applique également vers le  à des icônes populaires appelées peinture à la friazine (russe: фряжское письмо). Elles ne sont plus peintes selon les canons classiques ou byzantins mais selon une tradition proche de la peinture académique de la fin de la Renaissance.

Les gravures russes appelées loubok et de ce style sont appelées peinture à la friazine, pour les distinguer des louboks traditionnels.

Les architectes friazines et l'histoire de la Russie 
De nombreux artistes, surtout les architectes italiens réputés qui ont travaillé en Russie au  et au , reçoivent le surnom de Friazine :
 Alosius de Milan (appelé aussi : Alosius le Milanais) ou, en italien, Alosio da Milano, Alosius de Carezano, ou encore Aleviz Friazin, est un architecte qui a participé à la construction des murs du Kremlin de Moscou
 Alosius le Jeune (appelé aussi Alosius Friazine ou Alevisio Novi) est un architecte connu pour sa réalisation de la Cathédrale de l'Archange-Saint-Michel de Moscou
 Anton Friazine (appelé aussi : Antonio Gislardi) est un architecte et diplomate créateur des tours du Kremlin de Moscou
 Bon Friazine appelé aussi Le Franc est l'architecte qui réalisé le Clocher d'Ivan le Grand en 1508.
 Ivan Friazine (Jean Baptiste de la Volpe) est un diplomate maître en réalisation de monnaie.
 Marco Ruffo est un architecte qui a participé à la réalisation du Palais à Facettes
 Piotr Franzine : sous cette dénomination on trouve plusieurs architectes italiens différents :
 Pietro Antonio Solari est un architecte, un des réalisateurs des tours du Kremlin de Moscou et du Palais à Facettes
 Pietro Francesco Friazine est un architecte italien réalisateur d'une partie du Kremlin de Nijni Novgorod
 Petrok Maly est l'architecte qui a réalisé Kitaï-gorod  et l'église de l'Ascension à Kolomenskoïe.En 1532-1534 il ajoute au nord du Clocher d'Ivan le Grand la Cathédrale de la Nativité-du-Christ .

Bibliographie 
 *

Références 

Histoire de la Russie
Art en Russie
Architecte italien du XVe siècle
Architecte italien du XVIe siècle